Die Abkürzung EPTA steht für:
 European Piano Teachers Association (deutsch: Europäische Vereinigung der Klavierlehrer), ein Musiker-Dachverband in Europa
 European Pulsar Timing Array, ein Verbund von Radioteleskopen
 European Pultrusion Technology Association (deutsch: Europäische Strangziehtechnologie-Vereinigung), ein Verband zur Förderung des Strangziehverfahrens
 Epta Group, ein Konzern zur Herstellung von Kühlgeräten
 European Parliamentary Technology Assessment, eine europäische Organisation zur Technikfolgenabschätzung
 European Power Tool Association, Lobbyorganisation europäischer Elektrowerkzeughersteller

EPTA